Princessa – cantante spagnola
 Princessa – dolce polacco distribuito dalla Nestlé